Gouden Leeuw steht für:

Gouden Leeuw (1666), niederländisches Kanonen-Linienschiff
Gouden Leeuw (1932), niederländischer Minenleger